В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1332 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1332 году

Январь 
 5 января —  — архиепископ Кёльна и герцог Вестфалии (1304—1332)
 8 января — Андроник III Великий Комнин — Трапезундский император (1330—1332); убит

Февраль 
 2 февраля — Рудольф III — маркграф Бадена (1288—1332)
 13 февраля — Андроник II Палеолог (72) — Византийский император (1282—1328), умер после свержения
 Генри Хасси, 1-й барон Хасси — первый барон Хасси (1295—1332)

Март 
 13 марта — Феодор Метохит — византийский писатель и учёный
 23 марта —  — архиепископ Бордо (1305—1332)
  — епископ Арраса (1326—1328), епископ Шартра (1328—1332)

Май 
 13 мая — Исайя — патриарх Константинопольский (1323—1332)
 16 мая —  — епископ Оренсе (1319—1332)
 19 мая — Фридрих IV — бургграф Нюрнберга (1300—1332)
 25 мая —  — виконт Туара (1308—1332)
 29 мая — Мария Вудстокская — дочь короля Англии Эдуарда I, бенедиктинская монахиня

Июнь 
 16 июня —  — основатель Ориел Колледж в Оксфордском университете в 1326 году

Июль 
 20 июля — Томас Рэндольф, 1-й граф Морей — шотландский военный деятель и дипломат, первый граф Морей (1312—1332), регент Шотландии (1329—1332)
 29 июля —  — суффраган (епископ) Парижа (1326—1332)

Август 
 2 августа — Кристофер II — король Дании (1319—1326), (1329—1332)
 6 августа —  — шотландский дворянин, командовавший шотландским отрядом в битве при Вестер Кингхорне, погиб в битве.
 11 августа
 Домналл II, граф Мара — мормер Мара (1305—1332), регент Шотландии (1332); погиб в битве при Дупплин Муре
  — граф (мормэр) Ментейт (ок. 1309—1332); погиб в битве при Дупплин Муре
 Роберт Брюс — сын короля Шотландии Роберта I Шотландского; погиб в битве при Дупплин Муре
  — маршал Шотландии, один из командующих в битве при Бэннокберне; погиб в битве при Дупплин Муре
  — граф Морей (1332); погиб в битве при Дупплин Муре.

Сентябрь 
 2 сентября — Туг-Тэмур (28) — император Китая из династии Юань и хаган Монгольской империи (1328—1329, 1329—1332)

Октябрь 
 23 октября — Мария Валуа — дочь Карла Валуа, герцогиня-консорт Калабрии (1323—1328), жена герцога Карла Калабрийского
 25 октября —  — епископ Базеля (1325—1328)

Ноябрь 
 10 ноября —  — граф Хюлхрата (1309—1323)
 19 ноября —  — епископ Мантуи (1304—1332), святой римско-католической церкви
  — японский поэт
  — архиепископ Лиона (1308—1332)

Декабрь 
 14 декабря — Иринджибал (6) — император Китая из династии Юань и четырнадцатый хаган Монгольской империи (1332); убит
 18 декабря
  — избранный епископ Вормса (1329—1332)
  — епископ Падуи (1302—1319), патриарх Аквилеи (1319—1332)
 21 декабря —  — епископ Лафанта (1317—1332)
 26 декабря — Филипп I Тарентский — князь Таранто и князь Албании (1294—1332), князь Ахейский (1307—1313), титулярный император Латинской империи, (1313—1332)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — дочь маркграфа Мейсена Альбрехт II Негодного, герцогиня-консорт Брауншвейг-Грубенхагена (1282—1314) как жена герцога Генриха I
  — итальянский скульптор
  — итальянский поэт.
  — епископ Цюаньчжоу (1307—1332)
  — епископ Невера (1322—1332)
  — архиепископ Салерно (1320), кардинал Santi Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio (1320—1323), кардинал-епископ Фраскати (1323—1332)
 Гадди, Гаддо — итальянский художник
  — епископ Феррары (1304—1332)
 Гильом XII — граф Оверни (1325—1332)
  — епископ Сент-Андруса (1328—1332)
  — архиепископ Пизы и примас Корсики и Сардинии (1299—1312), епископ Никосии (1312—1332)
  — епископ Карлайла (1325—1332)
  — японский дворянин, кампаку (1291—1293)
  — первый барон Фурнивалл (1295—1332)
  — английский юрист и теолог
  — итальянский поэт
Франческо I Орделаффи — член семьи Орделаффи, сеньор Форли (1315—1331)
  — японский поэт
 Эрик Кристофферсен Датский — король Дании (1321—1326, 1329—1332), соправитель отца Кристофера II
  — канцлер Франции (1315—1316)

См. также 
 Список умерших в 1331 году
 Список умерших в 1333 году
 
1332